Сан Андрес Уајапам има више значења:

 Општина Сан Андрес Уајапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Уајапам (Сан Андрес Уајапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику